Вячеслав Григорьевич Баранов (26 февраля 1888, ст. Луганская — 21 июня 1964, Лондон) — генерал-майор, начальник авиации Донской армии, начальник Отдельного Донского корпуса Русской армии Врангеля.

Происхождение 
Из дворян Войска Донского. Вячеслав родился 26 февраля 1888 года в станице Луганская Донецкого округа Войска Донского в семье офицера Войска Донского Баранова Григория Лукьяновича. Брат, Баранов Дмитрий Григорьевич (1881—1945, в 1920 году — генерал-майор Донской Армии).

Биография 

Выпускник Донского императора Александра III кадетского корпуса (1905), он 5.06.1908 г. окончил Николаевское инженерное училище и 15.06.1908 г. выпущен подпоручиком в 4-й саперный батальон.

С 24 июня 1908 г. — зачислен в военную телеграфную роту. С 31.03. по 30.05.1910 г. — и.д. делопроизводителя батальонного суда. С 29 сентября 1910 г. — в 5-й воздухоплавательной роте. Поручик — 01.10.1910 г., а 31.10.1910 г. возвращен в 4-й саперный батальон.

1 ноября 1910 г. назначен в переменный состав Офицерской воздухоплавательной школы. 10.10.1911 г., по окончании школы, переведен на службу в 5-ю воздухоплавательную роту младшим офицером. С 24.03.1912 г. — при батальоне воздухоплавательной школы.

1 августа 1912 г. выдержал экзамен в авиационном отделе Офицерской воздухоплавательной школы на звание лётчика на аппарате «Фарман». 05.10.1912 г. сдал экзамен на звание «военного лётчика» на аппарате «Фарман-7».

28 января 1913 г. присвоено звание — военный лётчик и 22.03.1913 г. Баранов назначен летчиком авиационного отряда, прикомандированного к гвардейскому корпусу.

30 марта 1914 г. переведен в Гродненскую крепостную воздухоплавательную роту. С 17.06.1914 г. по 26.06.1914 г. участвовал в отрядном перелете по маршруту Санкт-Петербург — Новгород — Псков — Юрьев — Ревель — Санкт-Петербург.

С началом Первой мировой войны откомандирован в Гвардейский корпусной авиационный отряд. Штабс-капитан (01.10.1914 г.). За боевые заслуги награждён Георгиевским оружием (14.04.1915 г.).

С 06 июня 1915 г. по 11 августа 1915 г. находился в командировке в Москве на заводе «Дукс» "для обучения полетам на аппаратах «Моран-парасоль».

С 15 августа 1915 г. по 19 января 1917 г. — начальник Гвардейского корпусного авиационного отряда. 25 апреля 1916 г. был назначен помощником командира I-го авиационного дивизиона.

С 19 января по 24 октября 1917 г. — капитан (22.04.1917 г.) — начальник 7-го авиационного дивизиона. Подполковник — 27.09.1917 г.

В декабре 1917 г. вступил в армию Украинской Народной Республики (УНР). С 15.12.1917 г. — инспектор авиации УНР. С 20.08. по 30.08.1918 г. — инспектор авиации Киевского района армии гетмана П. П. Скоропадского, который в апреле 1918 г. упразднил УНР и провозгласил Украинскую Державу (марионеточное государство, созданное германо-австрийскими оккупантами). Баранов, находясь на службе у гетмана, тайно симпатизировал Донской казачьей республике и в июне вышел на контакт с её агентами в Киеве, которым пообещал оказать содействие в поставках авиатехники Юго-Западного и Румынского фронтов, оставшейся после распада Российской Империи на украинской территории.
…4-го июля сформированный Барановым эшелон из 24 вагонов с самолетами, моторами, запчастями и авиабомбами отправился на восток. По документам он вез в Харьков имущество для одного из отрядов украинских ВВС. На самом же деле поезд пересек неохраняемую границу, миновал Таганрог и 27 июля прибыл в казачью столицу Новочеркасск. 2 августа за ним последовал очередной состав из 40 товарных и одного пассажирского вагона, в котором, помимо самолетов, находилась группа украинских летчиков во главе с полковником Ковалевым, желавших сражаться с большевиками в рядах Донской армии.  
Но даже при тогдашней неразберихе скрыть исчезновение двух эшелонов с аэропланами оказалось невозможно. «Двойная игра» Баранова была раскрыта. Правительство гетмана Скоропадского издало приказ о его аресте и обратилось к германскому командованию, под чьим контролем находились все железные дороги Украины, с требованием задержать хотя бы второй эшелон. Однако ни то ни другое не увенчалось успехом. Баранов не стал дожидаться конвоиров и одновременно с отправкой второго состава бежал в Новочеркасск, где его уже ждал пост начальника авиации Всевеликого Войска Донского. А немцы, связанные с Доном секретным договором о военной помощи, просто проигнорировали требование Киева…
С сентября 1918 г. — в Донской армии. С 25.12.1918 г.- полковник. С 26.09.1918 г. по 03.03.1919 г. — командир Донского самолетного дивизиона. С 03.03.1919 г. по 24.03.1920 г. — начальник авиации Донской армии.

13 марта 1920 г. эвакуировался из Новороссийска в Крым.

С 24 марта по 1 мая 1920 г. — начальник Отдельного Донского корпуса. С 13.04.1920 г. — член комиссии для выработки устава Общества взаимопомощи чинов авиации.

14 апреля 1920 г. прикомандирован к Управлению начальника авиации Русской армии, «за расформированием Донской авиации». В Русской армии генерала Врангеля — заместитель командующего авиации.

30 апреля 1920 г. произведен в генерал-майоры за боевые отличия.

С 01 мая по 12 декабря 1920 г. — начальник Донского корпуса. С 29.06.1920 г. — член суда чести для штаб-офицеров авиации.
При оставлении Крыма, в ноябре 1920 г., выполняя приказ генерала Врангеля, оставил на аэродромах Симферополя и Севастополя все боевые самолеты в полной сохранности.

В ноябре 1920 г. на судне «Сцегед» из Крыма вместе с женой Вячеслав Григорьевич эвакуируется в Турцию. В эмиграции находился сначала в Болгарии и Сербии, затем во Франции.

Преподавал на Высших военно-научных курсах (с 1927), читал лекции в Военно-морском историческом кружке, в Офицерской школе усовершенствования знаний, в Спортивном авиационном кружке (1930-е). Член Общества по изучению мировой войны (1930-е).

Начиная с 1929 г. был постоянным сотрудником журнала «Часовой».

В 1930-м году он избирается заместителем председателя Союза русских летчиков за рубежом, а в 1938 году становится и его председателем. Принимал участие в создании Высших военно-научных курсов генерала Н. Н. Головина. Оставил ряд трудов, посвященных применению авиации в будущей войне, а также курс лекций на Высших военно-научных курсах генерала Головина.

В 1939 году вместе с отделом французского Министерства авиации, в котором служил, эвакуируется в Лондон. После Второй мировой войны занимался научной деятельностью.

В 1952 вошёл в Комитет по сооружению иконы-памятника Русскому воздушному флоту (для установки в Свято-Александро-Невском соборе в Париже).

Умер в Лондоне 21 июня 1964 года. Погребен на кладбище Вест-Бромптон.

Жена — Баранова Екатерина Сергеевна — сестра милосердия, поэтесса; умерла 10 января 1962 года в Лондоне.

Награды 
 Орден Св. Станислава 3-й ст. — ВП от 28.10.1911 г.;
 Орден Св. Анны 3-й ст. — ВП от 27.03.1913 г.;
 Орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами и бантом — ВП от 06.11.1914 г. «за воздушную разведку в тылу расположения противника 7-го сентября 1914 г.»;
 Орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом — ВП от 28.01.1915 г. «за ряд дальних воздушных разведок над расположением противника с 5-го октября 1914 г.»;
 Орден Св. Анны 2-й ст. с мечами — ВП от 04.03.1915 г. «за дальние воздушные разведки над расположением противника 25-го октября 1914 г.»
 Мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Анны 3-й ст. — ВП от 27.09.1915 г. «за ряд дальних воздушных разведок в ноябре 1914 г.»
 Мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й ст. — ВП от 13.12.1915 г. «за ряд дальних воздушных разведок в феврале 1915 г.»
 Георгиевское оружие — ВП от 14.06.1915 г. «за то, что 5-го октября 1914 г. произвел воздушную разведку в районе неприятельского расположения, при крайне тяжелых атмосферных условиях и под артиллерийским огнём противника, причем обнаружил направление движения неприятельского авангарда и расположение его главных сил, что существенно повлияло на успешный ход боя».

Примечания

Литература 
 Журнал «Часовой», Париж, 1964 г., № 458, 459
 Незабытые могилы. М., 1999. Т. 1. С. 200;
 Алабин ИМ., Судравский В. Д. Донской генералитет в изгнании. Опыт библиографического словаря. М., 2001. С. 31-32;
 Николай Рутыч Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. Материалы к истории Белого движения М., 2002
 Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914—1918 годов: Биографический справочник / Сост. М. С. Нешкин, В. М. Шабанов. — М: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 360 с, илл.
 Архивные источники: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. П/с. 92-625; Ф. 493. Оп. 3. Д. 129; Ф. 2000. Оп. 2. Д. 2605. Л. 70 об.; Ф. 2008. Оп. 1. Д. 942; Ф. 5304. Оп. 1. Д. 46. Л. 249—252. РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 866. Л. 119; Ф. 39540. Оп. 1. Д. 216. Л. 14; Ф. 39540. Оп. 1. Д. 242. Л. 363; Ф. 39540. Оп. 1. Д. 248. Л. 138; Ф. 39540. Оп. 1. Д. 274. Л. 12, 18, 27 об., 79; Ф. 39540. Оп. 1. Д. 285. Л. 74, 156.
 Полеты Донской авиации для связи с 4-м конным корпусом Мамонтова

Ссылки 
 
 Энциклопедия. АВИАТОРЫ. Русские летчики. БАРАНОВ Вячеслав Григорьевич
 Баранов Вячеслав Григорьевич

Донские казаки
Выпускники Донского кадетского корпуса
Генералы Донской армии
Генерал-майоры России (Белое движение)
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Военные Армии Украинской державы
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные в Лондоне